Германия дебютировала в «Евровидении 1956», проходившем в Лугано, Швейцария, 24 мая 1956 года. На конкурсе страну представили Вальтер Андреас Шварц с песней «Im Wartesaal zum großen Glück», выступивший четвёртым, и Фредди Квинн с композицией «So geht das jede Nacht», выступив под номеров 11. Ни одна из песен не заняла первое место.

Комментатором конкурса от Германии в этом году стал Вольф Миттлер (Deutsches Fernsehen). Вальтер Андреас и Фредди выступили в сопровождении оркестра под руководством Фернандо Паджи.

Национальный отбор 
1 мая 1956 года состоялся национальный отбор, проходивший в Кёльне. В конкурсе приняло участие 12 артистов. Несмотря на наличие конкурса в местных телегидах, о проведении трансляции отбора никто из певцов не помнит.

Был слух, что Лиз Ассиа исполнила композицию «Ein Kleiner Goldner Ring», однако певица опровергла эту информацию, потому что данная композиция прозвучала лишь в 1961 году на German Schlager Festival.

Несмотря на то, что Лиз Ассиа не удалось победить в национальном отборе Германии, она стала представительницей Швейцарии, пройдя отбор там, и победила на конкурсе.

Примечания 

Страны на «Евровидении-1956»